Па́трики:

 Патрики — разговорное название Патриарших прудов в Москве.
 Патрики — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Озерки (до 1948 Па́трики) — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.

См. также